La nazionale di calcio femminile della Grecia  è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Grecia, gestita dalla Federazione calcistica della Grecia (EPO).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 giugno 2016, la nazionale femminile occupa il 63º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone due rispetto alla classifica redatta il 25 marzo 2016.

Ha preso parte ai Giochi della XXVIII Olimpiade in qualità di paese ospitante, perdendo tutte e tre le partite della fase a gironi senza riuscire a segnare una rete (0-3 dagli , 0-1 dall', 0-7 dal ).

Come membro dell'UEFA partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA e al Campionato europeo UEFA.

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non ha partecipato
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1987: non ha partecipato
 1989: non ha partecipato
 1991: non ha partecipato
 1993: non ha partecipato
 1995: non qualificata
 1997: non qualificata
 2001: non qualificata
 2005: non qualificata
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
2022: non qualificata

Tutte le rose

Olimpiadi

Rosa 
Rosa delle giocatrici convocate dal selezionatore Geōrgios Kyriazīs in occasione dell'incontro con il  del 21 settembre 2021 valido per le qualificazioni della zona UEFA, gruppo G, del Mondiale di Australia e Nuova Zelanda 2023. Numeri di maglia estratti dal sito UEFA, statistiche aggiornate al 17 settembre 2021.

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Selezionatori

Note

Collegamenti esterni